Sierra County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sierra County, Kalifornien
 Sierra County, New Mexico